BCC (winkel), een Nederlandse winkelketen in elektronica
 kubisch ruimtelijk gecentreerd, (Engels: body centered cubic) een ordening of stapeling in de kristallografie
 Blind carbon copy, een aanduiding voor een type afschrift van post of e-mail
 Bank Card Company, nu Worldline een organisatie die twee bekende kredietkaarten beheert:
 VISA (creditcard) 
 Mastercard 
 Brunstad Christian Church, een andere aanduiding voor de Noorse broeders
 Brunstad Conference Center, een oudere naam voor het Oslofjord Convention Center, een conferentieoord in Noorwegen
 Basaalcelcarcinoom, een vorm van huidkanker